Le Billabong Pro Jeffreys 2009 est le cinquième des dix événements du championnat du monde de surf ASP 2009.
Il s'est déroulé du 9 au  à Jeffreys Bay, en Afrique du Sud.

Participants 
 Absents du TOP46 : Luke Stedman , Gabe Kling  et Adrian Buchan  blessés.
 5 Wild Card : Torrey Meister , Sean Holmes , Ryan Payne , Devyn Mattheys  et Heath Joske .

Déroulement 
Cette épreuve applique le nouveau format pour le déroulement de l'épreuve, à savoir les 16 premiers de Championnat du monde de surf ASP 2008 sont directement qualifiés pour le tour 2. les participants au tour 1 sont les 27 autres participants au Championnat du monde de surf ASP 2009 plus 5 wild card. 

Pour le tour 2, les  Chris Ward,  Kai Otton,  Tim Reyes et  Kieren Perrow de 2008 sont remplacés par les 4 meilleurs classés de 2009 : Jordy Smith, Kieren Perrow, Damien Hobgood et Taylor Knox. Adrian Buchan  en 2009 mais blessé est remplacé par Tom Whittaker.

Résultats

Tour 1 
1 au Tour 2   -   2 éliminé . classé  - 225 pts - .

Tour 2 
1 au Tour 3   -   2 éliminé . classé 17 - 410 pts - .

Tour 3 
1 en 1/4 de finale   -   2 éliminé . classé  - 600 pts - .

1/4 de finale 
1 en 1/2 de finale   -   2 éliminé . classé 5 - 732 pts - .

1/2 finales 
1 en finale   -   2 éliminé . classé  - 876 pts - .

Finale 
1  pts -    -   2 1 032 pts -  .

Références

Liens externes 
  La compétition sur le site de Billabong

2009
ASP World Tour 2009
Sport en Afrique du Sud en 2009